Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 372 dans le monde.

 Route 372 au Québec, Canada
 Route régionale 372 en Finlande
 Route nationale 372 en France 
 Route européenne 372 traversant la Pologne et l’Ukraine